Príncipe de Asturias puede hacer referencia a:

 Príncipe de Asturias: el principal de los títulos que ostenta el heredero de la corona española.
 Príncipe de Asturias (Armada Española): nombre utilizado por varios buques de guerra de la Armada Española.
 Príncipe de Asturias: transatlántico español botado en 1914 y que naufragó en Brasil en 1916.
 Fundación Príncipe de Asturias: organización sin ánimo de lucro.
 Rally Príncipe de Asturias: competición española de rally.
 Copa del Príncipe de Asturias de Baloncesto: competición española de baloncesto.
 Copa del Príncipe de Asturias de Fútbol: competición española de fútbol que se disputó entre 1914 y 1926.
 Hospital Universitario Príncipe de Asturias: hospital de Alcalá de Henares (Madrid).
 Bandera Príncipe de Asturias: regata española.
 Estación Príncipe de Asturias: estación de autobuses de Moralzarzal (Madrid).
 Pico del Príncipe de Asturias: una montaña situada en la Antártida.

Princesa de Asturias 
 Princesa consorte de Asturias: mujeres que ostentaron el título por matrimonio.
 Princesa de Asturias: nombre utilizado por varios buques de guerra de la Armada Española.

Premios 
 Premio Príncipe de Asturias: destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humana.
 Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica
 Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
 Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
 Premio Príncipe de Asturias de las Artes
 Premio Príncipe de Asturias de las Letras
 Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
 Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
 Premio Príncipe de Asturias de los Deportes